Fade to Grey – singolo dei Visage del 1980
 Fade to Grey - The Singles Collection – raccolta dei Visage del 1983
 Fade to Grey – singolo dei Jars of Clay del 1998